Dromore (Banbridge) in County Down, Noord-Ierland
 Dromore (Omagh) in County Tyrone, Noord-Ierland
 Dromore (County Clare), in County Clare
 Bisdom Dromore, R.K. bisdom in Noord-Ierland
 Dromore West, County Sligo, Ierland